Il doppio del torneo di tennis Brasilia Challenger 1989, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Ricardo Acioly e Dácio Campos che hanno battuto in finale Marcelo Hennemann e Edvaldo Oliveira 7-6, 6-3.

Teste di serie 

 Ricardo Acioly /  Dácio Campos (Campioni)
 Danilo Marcelino /  Mauro Menezes (quarti di finale)

 Luiz Mattar /  Cássio Motta (primo turno)
 Ivan Kley /  Fernando Roese (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Brasilia Challenger 1989